Ровная — название населённых пунктов:

Россия 
 Ро́вная — село в Кетовском районе Курганской области.
 Ровная — деревня в Вяземском районе Смоленской области, упразднена в 2000 г.

Украина 
 Ровная — село в Перемышлянском районе Львовской области.